è un film anime scritto da Akira Toriyama e diretto da Tetsuro Kodama. È parte del franchise di Dragon Ball e costituisce il ventunesimo film della serie e il secondo lungometraggio della serie TV anime Dragon Ball Super.

Il film, prodotto da Toei Animation, era programmato per uscire il 22 aprile 2022, ma a seguito di un attacco hacker ai danni dello studio, è stato proiettato nelle sale cinematografiche giapponesi l'11 giugno. L'edizione italiana è stata distribuita da Crunchyroll e da Sony Pictures Entertainment Italia. In tutto il mondo ha ottenuto nel suo primo giorno di proiezione incassi superiori agli altri film del franchise.

Trama 
Magenta, figlio del comandante Red, sogna di rifondare l'armata del Red Ribbon, distrutta da Son Goku quando era un bambino. Per fare ciò, il ricco uomo d'affari e il suo assistente Carmine necessitano dell'aiuto del nipote del Dr. Gero, ovvero il Dr. Hedo, il quale si presenta come uno scienziato pazzo amante dei supereroi, appena uscito di galera per una sentenza sul furto di tombe. Lo scienziato accetta dopo essere stato convinto da Magenta che la Capsule Corporation e i Guerrieri-Z siano malvagi.

Nel mentre, Goku e Vegeta si stanno allenando con Whis sul pianeta di Beerus, affiancati da Broly, in modo che possa controllare il suo potere. Piccolo, nel frattempo, è infastidito da come Gohan abbia sprecato il suo potenziale allenando la figlia Pan. Ad un tratto Piccolo viene attaccato di sorpresa da un androide del Red Ribbon, chiamato Gamma 2, il quale crede di aver eliminato il namecciano. Si scopre che Piccolo ha finto la sua morte per seguire l'androide fino alla base della rinata Red Ribbon.

Dopo aver eluso le guardie fingendosi un membro dell'armata Red Ribbon, Piccolo viene a conoscenza che Gamma 2 è stato costruito insieme a Gamma 1 in modo che questi si comportassero da supereroi e che il nemico comune fossero i Guerrieri-Z e la Capsule Corporation. Inoltre, viene rivelato che il Dr.Hedo, riluttante, utilizzando gli schemi di suo nonno su Cell, sta perfezionando una versione dell'androide più potente: Cell Max.

Piccolo riesce ad informare Bulma di quanto ha visto e le chiede di contattare Goku e Vegeta, mentre lui convince Dende a potenziare il Drago Shenron, in modo da esprimere il desiderio di sbloccare il suo pieno potenziale. Mentre Bulma avvisa Piccolo di non essere riuscita a contattare Goku e Vegeta, Piccolo apprende dai piani di Magenta l'intenzione di rapire Pan, in modo da far scontrare Gohan con l'esercito Red Ribbon. 

Il namecciano si offre volontario per rapire Pan, riuscendo a parlare con la piccola in modo che tutto sembri architettato. Gohan, venuto a conoscenza del rapimento della figlia, si arrabbia e risveglia il Super Saiyan, partendo all'attacco dell'esercito Red Ribbon e confrontandosi con Gamma 1. Durante lo scontro, Gohan risveglia la sua forma Ultimate (Gohan Supremo nella saga di Majin Bu in Dragon Ball Z) durante la battaglia, mentre Piccolo si smaschera per confrontarsi con Gamma 2, riuscendo a raggiungere la forma sperata e richiesta a Shenron, ovvero "Orange Piccolo".

Durante la battaglia Piccolo riesce a convincere Gamma 2 che Magenta stava mentendo sui Guerrieri Z e riesce a convertire al bene i due androidi, il tutto mentre Pan riesce a mettere al tappeto Carmine dopo che questi aveva provato ad ucciderla. In preda al panico Magenta attiva prematuramente Cell Max.

Nonostante il Dr. Hedo uccida Magenta, non riesce ad interrompere il rilascio di Cell Max, che si presenta come una versione di Cell (molto simile alla sua seconda trasformazione, piuttosto che alla forma perfetta) gigante e distruttiva. Bulma, nel mentre, arriva con Goten, Trunks, Numero 18 e Crilin, i quali si uniscono a Gohan, Piccolo e i Gamma nel tentativo di dare battaglia a Cell Max.

Goten e Trunks cercano di fondersi, riuscendo purtroppo a generare una versione imperfetta di Gotenks, che però riesce a crepare la testa di Cell Max. I guerrieri così scoprono che l'androide non possiede le stesse abilità rigenerative della sua controparte vista in Dragon Ball Z. 

Gamma 2 si sacrifica cercando di eliminare definitivamente Cell Max, riuscendo solo a distruggergli il braccio sinistro e, successivamente, Piccolo prova a contrastare il potente nemico, venendo duramente sconfitto. Gohan, vedendo ciò, esplode di rabbia fino a raggiungere la forma "Beast", che vede un aumento spropositato della sua forza, della lunghezza dei capelli, diventati bianchi e le pupille degli occhi diventare rossi. Mentre si prepara a caricare il colpo finale, Piccolo utilizzando la sua capacità di allungare gli arti, immobilizza Cell Max con le braccia e Gohan gli perfora il cranio con un potentissimo Makankosappo, eliminandolo definitivamente.

A battaglia conclusa, Gohan si riunisce a Pan e un pentito Dr. Hedo, insieme a Gamma 1, trovano spazio all'interno della Capsule Corporation grazie alla generosità di Bulma.

In una scena dopo i titoli di coda, vengono inquadrati Goku e Vegeta che sono al termine di un lungo combattimento che ha dato sfogo a tutte le loro energie. Sorprendentemente è Vegeta ad assestare il colpo finale, mandando al tappeto per primo Goku e celebrando la sua vittoria. Whis nota solo per caso il messaggio di Bulma, mentre Broly e Lemo rimangono sbalorditi dal match appena conclusosi, con conseguente adiramento di Cheelai.

Produzione 
La produzione del film cominciò prima dell'uscita del film precedente Dragon Ball Super - Broly. Toriyama dichiarò di essere stato coinvolto nella produzione molto di più rispetto agli altri film, e che ne sarebbe uscito fuori qualcosa di straordinario e completamente diverso da Broly. L'annuncio ufficiale del film avvenne il 9 maggio 2021. Questo è il primo prodotto animato del franchise di Dragon Ball ad usare la CGI, cosa che venne scelta dal direttore Tetsuro Kodama.

Promozione 
Il sequel di Dragon Ball Super - Broly è stato ufficialmente annunciato il 9 maggio 2021. Al San Diego Comic-Con International del 2021, vennero mostrati i primi dettagli, tra cui il titolo del film, un teaser trailer ed i character design di Piccolo, Pan, Crilin e di due nuovi personaggi , Gamma 1 e Gamma 2, insieme all'aspetto della casa di Piccolo. Il primo trailer fu distribuito il 7 ottobre 2021. La data d'uscita giapponese e un nuovo trailer furono mostrati in occasione di Jump Festa 2022.

Il film ha ricevuto un adattamento light novel da parte di Masatoshi Kusakabe, che è stato pubblicato in Giappone il 14 giugno 2022.

Distribuzione 
L'uscita del film in Giappone, inizialmente programmata per il 22 aprile 2022, venne spostata all'11 giugno a causa di un attacco hacker che costrinse Toei Animation a fermare alcune serie anime e a rimandare l'uscita di alcuni film. Il film è stato distribuito in IMAX, 4DX, Dolby Digital e MX4D.

Nel mondo, Crunchyroll ha distribuito il film insieme a Sony Pictures Entertainment. In Italia è uscito nei cinema il 29 settembre 2022.

Edizione italiana 
Il doppiaggio italiano è stato eseguito alla CDR con la direzione e dialoghi a cura di Giorgio Bassanelli Bisbal. Ci sono stati dei leggeri cambi nel cast, come Pan, doppiata da Chiara Fabiano invece che da Federica Valenti, e Dende, la cui voce nel film è di Mirko Cannella invece di Giuseppe Calvetti. Neri Marcorè riprende il ruolo del drago Shenron dal primo doppiaggio dei film storici. I nomi e la terminologia sono per lo più fedeli all'originale, anche se con alcune pronunce del doppiaggio televisivo (come Sayàn invece di Sàyan). Il nome di Shenron è questa volta pronunciato Shenlòng.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Film di Dragon Ball